Балахнинский — рабочий посёлок в Бодайбинском районе Иркутской области. Административный центр Балахнинского муниципального образования.

География 
Расположен посреди тайги, на реке Бодайбо при впадении в неё реки Балахна в 18 км к северу от города Бодайбо и в 900 км к северо-востоку от Иркутска.

Через посёлок проходит автодорога от города Бодайбо на север — к посёлкам Артёмовский, Кропоткин, Перевоз. Вблизи города Бодайбо имеется аэропорт. Железных дорог нет.

История 
Возник в 1954 г. в связи с разработкой золотого прииска Дражный. Статус поселка городского типа с 1976 г.

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Иркутской области
Населённые пункты Бодайбинского района